Die 1. Amateurliga Nordbaden 1976/77 war die 27. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der SV Neckargerach. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd hatten die Neckargeracher keinen Erfolg und musste in der Liga verbleiben. Der ASV Feudenheim, der FC Dossenheim und der FV 03 Ladenburg mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1977/78 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger Alemannia Eggenstein, Germania Mönchzell und VfL Neckarau.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1976/77 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1976/77 auf ASC-Neuenheim.de

1976
Fußballsaison 1976/77